Middle East Review of International Affairs (MERIA) – щоквартальний журнал на Близькому Сході, що публікується Центром глобальних досліджень (GLORIA) в Герцлії, Ізраїль.

Метою журналу є глобальні дослідження в галузі міжнародних відносин на Близькому Сході.

Примітки

Посилання 
Global Research in International Affairs Center 
Middle East Review of International Affairs (MERIA)  

Англомовні журнали
Наукові журнали
Журнали Ізраїлю